Žebříček IIHF mužů pro rok 2012.

Divize III* – kvalifikace o Divizi III na MS 2013 (Divize III)

Externí odkazy 
 Žebříček IIHF 2012

Lední hokej v roce 2012